La rue de l’Abbé-Grégoire est une rue du  de Paris.

Situation et accès

Origine du nom 
Elle tient son nom actuel de l'abbé Henri Grégoire (1750-1831), évêque constitutionnel de Blois parce que cet abbé est mort dans une maison voisine au  de la rue du Cherche-Midi.

Historique 
La partie comprise entre la rue de Sèvres et la rue du Cherche-Midi, qui était appelée « rue Saint-Maur-Saint-Germain » et plus simplement « rue Saint-Maur », en mémoire d'un des principaux disciples de saint Benoît, a été ouverte à la suite d'une vente faite par l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés le .

Elle a porté les noms de « passage du Manège » en 1816, « rue des Missions » en 1868 à cause de sa proximité avec le séminaire des Missions Étrangères.

Bâtiments remarquables et lieux de mémoire 
  7 : sous-station Vanneau de la RATP, construite par l'architecte Paul Friesé.
  : maison-mère des sœurs de l'Enfant Jésus dite aussi Dames de Saint-Maur, fondée en 1662 par le père Nicolas Barré.
  : le peintre et graveur Nicolas Toussaint Charlet y décède en 1845.
  17 : le médecin René-Théophile-Hyacinthe Laennec y vécut de 1825 à 1826 ; une plaque lui rend hommage.
  : école Grégoire-Ferrandi, construite par l'architecte Marcel Henri Albert Dastugue, en 1960.

Notes et références

Bibliographie 
 Charles Lefeuve, Histoire de Paris, rue par rue, maison par maison, Paris, 1875.

Liens externes 

 Plus d'informations sur cette rue.

Abbé-Grégoire
Abbé-Grégoire